Modder é a pessoa que gosta de modificar chassis ou caixas de computador. Algumas modificações mais comuns são: colocar janelas laterais, pinturas diferentes, sistemas de refrigeração personalizados e qualquer outra modificação que possa ajudar na estética e ou eficiência do chassis de computador.

Ou seja, é aquele que se esforça para transformar seu computador do jeito que deseja. O modder não necessariamente modifica, pode criar também. Alguns modders mais avançados gostam de criar caixas próprias, ou reaproveitar outras caixas que originalmente não se destinava à montagem de um computador.

Alguns estilos de modder propriamente dito são lançados em grandes feiras, em que todos os apreciadores dessa arte se reúnem para mostrar suas máquinas. Sistemas de refrigeração à água são peças de encaixe estratégico em alguns chassis, em que os mesmos tunados em neon se tornam grandes atrativos.

A prática mais comum é retirar a tampa lateral e substituí-la por uma de acrílico, inserir iluminação, coolers e pintar toda a parte do gabinete em um estilo pessoal.

Normalmente não é só feito como peça de decoração, mas também visando a melhoria de performance do funcionamento da maquina, como exemplo uma melhor refrigeração das peças.

Ciência da computação